O Opel Crossland X, vendido no Reino Unido como Vauxhall Crossland X, é um automóvel crossover compacto produzido pela Opel lançado em 2017, o carro utiliza a plataforma plataforma PSA PF1, a mesma utilizada no Citroën C3 Aircross e Peugeot 2008.

Ver também 
 Opel Grandland X

Crossland X